Смолеви́чи () — город в Минской области Белоруссии на слиянии рек Плиса и Дунайчик. Административный центр Смолевичского района.

История 
Первое упоминание о городе Смолевичи содержится в грамоте подчашего Великого княжества Литовского Олехны Судимонтовича, датируемой 1448 годом.

В 1508 году Смолевичи переданы королём Сигизмундом во владение гетману Великого княжества Литовского князю Константину Острожскому, который ознаменовал это событие строительством церкви Святого Николая.

В 1586 году город Смолевичи переходит во владение старосты борисовского, гетмана Великого княжества Литовского Христофора Радзивилла. Благодаря своему местоположению в городе во второй половине XVI века развиваются торговля, ремёсла. В первой половине XVIII века здесь уже было 120 дворов и проживало около тысячи человек.

В 1700—1721 годах город Смолевичи пострадал в ходе Северной войны.

В 1793 году в результате второго раздела Речи Посполитой город Смолевичи вошёл в состав Российской империи.

Строительство в 1871 году прошедшей через Смолевичи железной дороги Брест — Москва открыло возможности промышленного развития города.

С июня 1924 года — центр района. С 27 сентября 1938 года — посёлок городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны был оккупирован в июне 1941 года и освобождён 2 июля 1944 года частями 2-го гвардейского танкового корпуса и 352-й стрелковой дивизии. В послевоенные годы были построены и восстановлены хлебозавод, мастерские МТС, смолокуренный завод, Смолевичская ГРЭС, торфопредприятие «Смолевичское», завод торфяного машиностроения, Смолевичская бройлерная птицефабрика, комбикормовый завод, заново отстроен жилой фонд города, школы и детские сады, социальная инфраструктура.

7 марта 1968 года Смолевичи получили статус города.

С 2010 года — город-спутник Минска.

Этимология 
Название «Смолевичи» происходит от слова «смола», добычей и обработкой которой занимались местные жители на период основания местечка. Бочка со смолой изображена на гербе города.
Герб был разработан художником, руководителем художественного отделения Смолевичской ДШИ, Каминской Натальей Алексеевной.

Население 
По итогам переписи населения 2009 года 14 октября 2009 года в городе проживало 15 092 человек, в том числе 7 096 мужчин (47,02 %) и 7 996 женщин (52,98 %).

По данным переписи 1939 года, в Смолевичах проживало 4515 белорусов (66,9 %), 1385 евреев (20,5 %), 419 русских (6,2 %), 232 украинца (3,4 %), 46 поляков (0,7 %). По данным переписи 2009 года, в Смолевичах проживало 13 445 белорусов (90,4 %), 1116 русских (7,5 %), 166 украинцев (1,12 %), 54 поляка (0,36 %), 33 армянина (0,22 %).

Экономика 
Промышленность города представлена предприятиями машиностроения, строительных материалов, пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Также значительная часть населения экономически занята в административных анклавах на территории района: индустриальный парк «Великий камень» (является особой белорусско-китайской экономической зоной и подчиняется соответствующей администрации) и Национальный аэропорт «Минск» (подчиняется Администрации Октябрьского района г. Минска).

Здравоохранение 
УЗ «Смолевичская ЦРБ»

Транспорт 

Железнодорожная станция Смолевичи (ранее — Витгенштейнская) на линии Минск — Орша.

Железнодорожный остановочный пункт Заречное на линии Минск — Орша.

Город Смолевичи обслуживает автоколонна ОАО «Миноблавтотранс» автомобильный парк № 18 г. Жодино.

По городу проложено четыре городских маршрута:

 № 1 «Белореченская — жд. ст. Заречное» (по будням);
 № 2 «Орджоникидзе — Криница» (ежедневно);
 № 3 «Орджоникидзе — Липки» (ежедневно).

Улично-дорожная сеть 
Город находится между двумя магистралями М1 и Р53. В городе 115 улиц и 23 переулка, проспектов и бульваров нет.

Инфраструктура 
Гостиницы

В Смолевичах насчитывается 2 гостиницы:

 Гостиничный комплекс «СмартМит»
 Отель «Озёрный»

Культура 

 Смолевичский городской Дом культуры
 Смолевичский районный центр ремёсел
 Смолевичский городской молодёжный центр

Библиотеки

Смолевичская центральная библиотека имени Максима Богдановича
Районная детская библиотека
 Филиал Смолевичской центральной библиотеки имени Максима Богдановича в микрорайоне Юго-Запад

Музеи

 Мемориальный музей имени Василия Феофиловича Купревича государственного учреждения образования “Средняя школа № 1 имени В.Ф.Купревича г. Смолевичи”

Театры

 Молодёжный театр "Смородина"

Достопримечательности 

 Братская могила (3)
 Церковь Святого Николая
 Костёл Святого Валентина

Галерея

Спорт 
 Футбол
 ФК «Смолевичи-СТИ»
 ФК «СМИавтотранс»

 Хоккей на траве
 ХК «Виктория»

 Прошедшие значимые соревнования
 Чемпионат Европы по хоккею на траве среди девушек до 18 лет 2011 года

Спортивные арены 
 Футбол
 стадион «Озёрный» (1600 мест)

 Многофункциональные
 Городской стадион "Виктория" (искусственное поле)

Материально-спортивная база Городского стадиона: Спортивный зал, сауна с мини-бассейном, тренажёрный зал, раздевалки с душевыми, поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка, беговые дорожки, бильярд, аэробика, бокс, хоккей на траве, тир, комнаты отдыха, прокат коньков, роликов, велосипедов, туристического инвентаря.

Города-побратимы 
  Мытищинский район Московской области, Россия (с 1998)
  Община Горна-Оряховица (с 1999)
  Вжесьнёвский повят Великопольского воеводства (с 2003)
  Белореченский район Краснодарского края, Россия (с 2012)
  Кагальницкий район Ростовской области, Россия (с 2012)
  Иу, Китай (с 2015)
  Бессарабский район, Молдова (с 2017)
  Миргород, Украина (с 2018)

См. также 
 Гетто в Смолевичах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Смолевичского  райисполкома 

Районные центры Минской области
Города-спутники
Населённые пункты Смолевичского района
Города Минской области